Кехта — реки в России:
 Кехта (приток Северной Двины) — река в Архангельской области.
 Кехта (река, впадает в Охотское море) — река на полуострове Камчатка в России.